Рясино — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Глубоковской волости.

География 
Расположена южнее озера Коложо, в 19 км к востоку от города Опочка и в 12 км к северо-западу от бывшего волостного центра, деревни Глубокое.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 55 человек.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Норкинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района